Eucinetus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Friedrich Germar 1818. Eucinetus ingår i familjen platthöftbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Platthöftbaggar
Eucinetus